ORP „Gdańsk” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od Gdańska, polskiego miasta leżącego nad Morzem Bałtyckim:
 ORP „Gdańsk” – okręt-baza z 1939 roku, eks statek wycieczkowy „Gdańsk” z lat 20. XX wieku
 ORP „Gdańsk” (422) – kuter rakietowy projektu 205 z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów